HTML Tidy — компьютерная программа и библиотека, целью которой является исправление неверного HTML и улучшение внешнего вида и стиля отступов полученной разметки.

Она была разработана Дейвом Рэггеттом из Консорциума Всемирной паутины (W3C), затем перенесена в проект SourceForge. Её исходный код написан на ANSI C для максимальной переносимости, и скомпилированные двоичные файлы доступны для различных платформ. Она доступна по лицензии W3C (пермиссивной, BSD-подобной лицензии). Новые версии в виде исходного кода, а также скомпилированных пакетов для различных ОС, доступны через репозиторий GitHub.

Примеры исправлений, которые она может внести в плохой HTML:
 исправлять смешанные теги
 исправлять пропущенные или некорректные закрывающие теги
 добавлять пропущенные элементы (некоторые теги, кавычки и т. п.)
 сообщать о проприетарных HTML-расширениях
 изменить макет разметки на предопределенный стиль
 преобразовать символы из некоторых кодировок в HTML-последовательности

См. также 
 Comparison of HTML parsers
 CSSTidy

Примечания

Ссылки 
 Source codes on GitHub
 HTML Tidy Project Page
 Clean up your Web pages with HTML TIDY
 HTML Tidy Online
 HTML Tidy service an online version of the HTML checker (w3.org)
 Mozilla/Firefox extension for HTML validation based on Tidy
 htmLawed, a Tidy-like PHP script
 Tidy PHP extension overview
 HTML Tidy for Windows, Batch Files for the Command Prompt
 Tidy-HTML5, an experimental HTML5 compatible fork of Tidy

Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Редакторы HTML